Chevron kan syfta på: 

 chevron – sparre i vapensköldar
 chevron – vinkelformigt militärt utmärkelsetecken
Chevron Corporation – ett av världens största energibolag och är verksamt i fler än 180 länder
Chevron Racing Cars – en brittisk tillverkare av tävlingsbilar
Chevron (djur) – ett släkte av mossdjur